Рио Сан Мартин има више значења:

 Рио Сан Мартин (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Рио Сан Мартин, Ха Каба Тању (Метлатонок), насеље у савезној држави Гереро у Мексику